Sezon 1949 był 12. sezonem Mistrzostw Albanii w piłce nożnej. W rozgrywkach brało udział 9 zespołów. Sezon rozpoczął się 27 marca, a zakończył 31 lipca 1949. Tytuł obroniła drużyna Partizani Tirana. Tytuł króla strzelców zdobył Loro Boriçi, który w barwach Partizani Tirana strzelił 12 goli.

Tabela końcowa

Przypisy

Linki zewnętrzne 

1949 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Albanii